Effenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Effenberg (* 1961), deutscher Sportwissenschaftler 

 Franz-Karl Effenberg (1948–2005), österreichischer Politiker
 Harald Effenberg (* 1957), deutscher Schauspieler
 Izabella Effenberg (* 1977), polnische Jazzmusikerin und Karatekämpferin
 Karel Effenberg, gebürtiger Name von Karel Effa, tschechoslowakischer bzw. tschechischer Schauspieler
 Stefan Effenberg (* 1968), deutscher Fußballspieler, -trainer und -funktionär

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Effenberg
 Effenberger